Il torneo di doppio maschile (indoor) fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi alle Olimpiadi estive 1908.

Classifica

Risultati

Bibliografia

 
 

Tennis ai Giochi della IV Olimpiade